Il singolare del Newsweek Champions Cup and the Evert Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Lindsay Davenport era la detentrice del titolo, ma ha perso in finale 6–3, 6–4 contro Martina Hingis.

Teste di serie
Le prime 8 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

Tabellone

Finali

Parte alta

Sezione 1

Sezione 2

Parte bassa

Sezione 3

Sezione 4

Note 
 

Newsweek Champions Cup and the State Farm Evert Cup 1998